Mão - uma estrutura anatômica
Mão (futebol de praia) - alcunha do futebolista brasileiro Jenílson Brito Rodrigues
Ou ainda:
Mão-pelada - um mamífero carnívoro

Desambiguação